Mötesplats kan avse:

Mötesplats (väg)
Mötesplats (militär)

Se även 
 Campingplats
 Mötesplatsen
 Mötesstation